Рау́ль Гонса́лес:
 Рауль Гонсалес (1977) — іспанський футболіст.
 Рауль Гонсалес (1967) — кубинський боксер.
 Рауль Гонсалес (1952) — мексиканський легкоатлет.
 Рауль Гонсалес (1956) — чилійський футболіст.